Paulo Eduardo Ferro Costa Galvão Bueno, conocido también como Popó Bueno (Río de Janeiro; ) es un piloto brasileño de automovilismo. Compitió, entre otras categorías, en TC2000 y Stock Car. Es hermano del también piloto Cacá Bueno e hijo del periodista deportivo Galvão Bueno.

Resultados

Turismo Competición 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Brasil
Pilotos de Stock Car Brasil
Pilotos de Honda en Turismo Competición 2000